Milieu – parola francese che significa contesto, ambito, ambiente
Le Milieu – nome attribuito ad alcune bande criminali francesi
Milieu corso – strutture mafiose d'origine corsa
Milieu Galattico – serie di romanzi di fantascienza
Milieu – casa editrice italiana